Georgi Markow ist der Name folgender Personen:

*Georgi Markow (Schriftsteller) (1929–1978), bulgarischer Schriftsteller, Mordopfer der bulgarischen Geheimpolizei
Georgi Markow (Ringer) (* 1946), bulgarischer Ringer
Georgi Markow (Historiker) (* 1946), bulgarischer Historiker
Georgi Markow (Fußballspieler), bulgarischer Fußballspieler 
Georgi Markow (Gewichtheber) (* 1978), bulgarischer Gewichtheber
Georgi Mokejewitsch Markow (1911–1991), russischer Schriftsteller